Шоптиколь () — название одноимённых населённых пунктов Казахстана

 Шоптиколь (Акмолинская область) — станция в Аршалынском районе Акмолинской области.
 Шоптиколь (Павлодарская область) — посёлок в Баянаульском районе Павлодарской области.